De Fakkel (benzinestation)
De Fakkel (weekblad)